Elachista abbreviatella är en fjärilsart som beskrevs av Henry Tibbats Stainton 1851. Elachista abbreviatella ingår i släktet Elachista och familjen gräsminerarmalar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Gräsminerarmalar
abbreviatella